O 58.º Batalhão de Infantaria Motorizado (58.º B I Mtz)  é uma unidade do Exército Brasileiro, localizado no município de Aragarças, em Goiás. É conhecido como Batalhão Sentinela do Araguaia. É subordinada à 13.ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Cuiabá. No 2.º Semestre de 2016, por ocasião da desativação do 56.º BI, localizado em Campos/RJ, o Estado-Maior do Exército (EME) identificou a oportunidade de aumentar a capacidade operacional do 58.º BIMtz para permitir o melhor cumprimento das missões da unidade e, consequentemente, dar maior flexibilidade operacional à 13.ª Bda Inf Mtz. Dessa forma, parte do efetivo do 56.º BI será destinado ao 58.º BI Mtz, transformando-o em Batalhão tipo II.

Ligações externas

Aragarças
Infantaria Motorizado, 58.º Batalhão de